Ernst Hasler ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hasler (Politiker) (* 1945), Schweizer Politiker (SVP)
 Ernst Hasler (Fussballtrainer) (* 1947), Schweizer Fußballtrainer
 Ernst Hasler (Journalist) (* 1955), Liechtensteiner Journalist